Varios prelados hispanos de la época visigoda llevaron el nombre de Egila:
 Egila, obispo de Osma en el siglo VII;
 Egila, obispo de Ilíberis en el s. VIII;
 Egila, obispo de Orense a finales del s. X.